Burgo (Arouca), Portugese gemeente
El Burgo, Spaanse gemeente
Burgo de Osma-Ciudad de Osma, Spaanse gemeente

Zie ook 
Burgos (doorverwijspagina)